La naissance est le moment du début de la vie d'un être vivant.
Par extension naissance peut aussi désigner :

En construction 
En architecture et construction, naissance désigne l'endroit où quelque chose commence à paraître, à avoir de la saillie : naissance de voûte, naissance de colonne, etc.

En littérature 
Naissance est un roman de Yann Moix publié en 2013.

En musique 
Naissance est le premier album studio de la chanteuse Nicole Rieu paru en 1975.

Au cinéma 
La Naissance est un film de Jonathan Glazer, sorti en 2004.

Notes et références